Чемпионы прошлого года — Хенри Континен и Хезер Уотсон — защищали свой титул и уступили в финале Джейми Маррею и Мартине Хингис.

Посев 
Все сеяные начинали турнир со второго раунда.

  Джейми Маррей /  Мартина Хингис (Титул)
  Бруно Соарес /  Елена Веснина (Полуфинал)
  Лукаш Кубот /  Чжань Юнжань (Отказ)
  Иван Додиг /  Саня Мирза (Третий раунд)
  Эдуар Роже-Васслен /  Андреа Главачкова (Второй раунд)
  Раджив Рам /  Кейси Деллакква (Второй раунд)
  Равен Класен /  Катарина Среботник (Второй раунд)
  Жан-Жюльен Ройер /  Чжань Хаоцин (Второй раунд)

<ol start=9>
  Хуан Себастьян Кабаль /  Абигейл Спирс (Третий раунд)
  Рохан Бопанна /  Габриэла Дабровски (Четвертьфинал)
  Даниэль Нестор /  Андрея Клепач (Третий раунд)
  Максим Мирный /  Екатерина Макарова (Третий раунд)
  Айсам-уль-Хак Куреши /  Анна-Лена Грёнефельд (Второй раунд)
  Марцин Матковский /  Квета Пешке (Второй раунд)
  Майкл Винус /  Барбора Крейчикова (Третий раунд)
  Роман Ебавый /  Луция Градецкая (Третий раунд)

Специальные приглашения в основу (WC) 

  Лиам Броуди /  Наоми Броуди (Второй раунд)
  Доминик Инглот /  Лора Робсон (Первый раунд)
  Кен Скупски /  Джоселин Рэй (Четвертьфинал)

<ol start=4>
 Нил Скупски /  Анна Смит (Второй раунд)
 Джо Солсбери /  Кэти Данн (Первый раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 Сетка турнира

Взрослые